Ханс-Генрих Нольте (; род. 24 мая 1938 года в Ульме) — немецкий историк, специалист по Восточной Европе, почётный профессор истории Восточной Европы исторического факультета Ганноверского университета, представитель мир-системного подхода. Автор многочисленных работ по истории Восточной Европы, России и СССР в контексте мировой истории. Живёт в городе Барзингхаузен.

Научная деятельность 
Нольте изучал историю и немецкую литературу в университетах Марбурга, Мюнстера и Гёттингена. В 1967 году защитил в Гёттингене докторскую диссертацию. В 1970 году стал ассистентом в университете Ганновера, где он остался на кафедре с 1975 года, и в 1980 году назначен профессором истории Восточной Европы. В 2003 году он вышел на пенсию и с 2003 по 2014 год являлся приглашённым профессором современной истории в университете Вены.

Неоднократно посещал в научных целях СССР и Российскую Федерацию. В 1992 году Нольте основал Общество истории мировой системы (Verein für Geschichte des Weltsystems e.V.), члены которого в русле концепции Иммануила Валлерстайна рассматривают мировую историю как развитие единой взаимосвязанной социальной системы. С 2000 года под эгидой Общества и под редакцией Нольте был основан «Журнал мировой истории» («Zeitschrift für Weltgeschichte»), выходящий дважды в год.

Избранные работы

Монографии 
 Religiöse Toleranz in Russland. 1600—1725. Muster-Schmidt, Göttingen u.a. 1969 (= Dissertation Universität Göttingen 1967).
 «Drang nach Osten». Sowjetische Geschichtsschreibung der deutschen Ostexpansion. Europäische Verlagsanstalt. Köln 1976, ISBN 3-434-20097-5 (= Universität Hannover, Habilitationsschrift 1974, unter dem Titel Erkenntnis und Interesse in der sowjetischen Historiographie am Beispiel von Darstellungen deutscher Ostexpansion).
 Die eine Welt. Abriss der Geschichte des internationalen Systems. Fackelträger, Hannover, 2. überar. u. ergänzte Auflage 1993, ISBN 3-7716-2306-5.
 mit Wolfgang Vetter: Der Aufstieg Russlands zur europäischen Grossmacht, Klett-Cotta, Stuttgart 1994, ISBN 3-12-429900-0.
 Kleine Geschichte Rußlands. Reclam, Stuttgart 1998; 3., erweiterte, aktualisierte und bibliografisch ergänzte Ausgabe unter dem Titel Geschichte Russlands 2012, ISBN 978-3-15-018960-3.
 Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Böhlau, Wien 2009, ISBN 978-3-205-78402-9 (Rezension bei H-Soz-u-Kult).

Переводы на русский язык 
 Европа в мировом сообществе (до XX в.) // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1993. С. 9—28.
 
 Нольте, Х.-Х., Полян П. М. Гитлер и Сталин: с кем же жить лучше, с кем веселей? К вопросу о сравнении коммунистической и национал-социалистической диктатур // Неприкосновенный запас, 2003, № 2.
 История мысли: черты сходства между русской и немецкой традицией // История мысли / Под ред. И. П. Смирнова. Вып. 3, 2005. С. 19—32.

Документы 
 Zentrum und Peripherie in Europa aus historischer Perspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu Das Parlament, Jahrgang 63.6 (4. Februar 2013) S. 36 — 41., online

Редакторская деятельность 
 Deutsche Migrationen. Lit, Münster 1996, ISBN 3-8258-2724-0.
 Europäische innere Peripherien im 20. Jahrhundert. European internal peripheries in the 20th century. Steiner, Stuttgart 1997, ISBN 3-515-07098-2.
 mit Bernhard Schalhorn und Bernd Bonwetsch: Quellen zur Geschichte Russlands. Reclam, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-15-019269-6.
 Zur Kritik der Geschichtsschreibung, Bd. 1 ff. Göttingen 1981 ff. (Musterschmidt) (u.a. I. Al’tman: Der Holocaust in der UdSSR; deutsch 2008, russisch 2002)

Примечания

Литература 
 Carl-Hans Hauptmeyer (Hrsg.): Die Welt querdenken. Festschrift für Hans-Heinrich Nolte zum 65. Geburtstag. Lang, Frankfurt a. M. u.a. 2003, ISBN 3-631-39374-1.

Ссылки 
 
 «Verein für Geschichte des Weltsystems e.V.» — сайт Общества истории мировой системы
 Rezensionen zu Werken von Hans-Heinrich Nolte на сайте perlentaucher.de
 Hans-Heinrich Nolte auf der Website der Universität Hannover
 Zeitschrift für Weltgeschichte / Peter Lang Verlagsgruppe сайт «Журнала мировой истории»

Преподаватели Ганноверского университета
Историки Германии
Мир-системщики